Лель

 Лель — по представлениям польской и русской «кабинетной мифологии» раннего Нового времени (XVI—XIX века), славянское божество любви и/или брака.
 Лель — фабрика по производству обуви.

Реки
 Лёль — река в Косинском районе Пермского края России, приток Косы.
 Лёль — река в Гайнском районе Пермского края России, приток Лемана.
 Лель — река в Гайнском районе Пермского края России, приток Чёрной.
 Войвыв-Лель (Северный Лёль) — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.
 Рытыввыв-Лель (Западный Лёль) — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.

Прочее
 Лель — пастух из пьесы «Снегурочка» А. Н. Островского и её адаптаций.
 Лель, Екатерина Николаевна (Катя Лель, род. 1974) — поп-певица.
 Лель, Мартин (род. 1978) — кенийский стайер и марафонец.
 Лель — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 «Лель» — серия портативных радиоприёмников Новгородского завода имени 50-летия Октября
 «Лель» — хоровой коллектив, базирующийся в Зеленограде.
 «Лель» — универсальный сорт абрикосов раннего срока созревания.
 «Лель» — украинский журнал, издававшийся в 1992—2003 годах.

Примечания